|-
|(43501)||2001 CW22|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,145|| align=right|3,68|| align=right|3,876||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43502)||2001 CY28|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,180|| align=right|6,26|| align=right|3,527||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43503)||2001 CK29|| align=right|12,6|| align=right|3,376|| align=right|0,108|| align=right|19,66|| align=right|6,203||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43504)||2001 CF33|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,067|| align=right|15,31|| align=right|4,272||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43505)||2001 CK33|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,246|| align=right|12,31|| align=right|4,687||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43506)||2001 CE36|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,154|| align=right|9,31|| align=right|5,357||MBA||15. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43507)||2001 CN39|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,125|| align=right|7,35|| align=right|3,677||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43508)||2001 CV40|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,041|| align=right|17,37|| align=right|5,605||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43509)||2001 CY44|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,150|| align=right|14,45|| align=right|4,099||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43510)||2001 CG46|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,167|| align=right|15,61|| align=right|4,206||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|43511 Cima Ekar||2001 CP48|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,090|| align=right|1,61|| align=right|5,595||MBA||11. februar 2001||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(43512)||2001 CL49|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,112|| align=right|15,23|| align=right|4,294||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43513)||2001 DG4|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,111|| align=right|7,22|| align=right|3,560||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43514)||2001 DO5|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,033|| align=right|9,76|| align=right|5,707||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43515)||2001 DS11|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,110|| align=right|11,47|| align=right|5,102||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43516)||2001 DH12|| align=right|14,2|| align=right|3,000|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|5,195||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43517)||2001 DO13|| align=right|13,0|| align=right|3,236|| align=right|0,063|| align=right|10,94|| align=right|5,821||MBA||19. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43518)||2001 DQ15|| align=right|14,8|| align=right|3,198|| align=right|0,074|| align=right|8,00|| align=right|5,719||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43519)||2001 DP16|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,012|| align=right|9,52|| align=right|5,438||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43520)||2001 DM17|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,049|| align=right|12,00|| align=right|5,198||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43521)||2001 DU19|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,087|| align=right|10,45|| align=right|5,421||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43522)||2001 DX20|| align=right|13,2|| align=right|3,008|| align=right|0,051|| align=right|23,12|| align=right|5,215||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43523)||2001 DJ22|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,065|| align=right|13,49|| align=right|5,783||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43524)||2001 DQ30|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,090|| align=right|5,90|| align=right|3,823||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43525)||2001 DR32|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,070|| align=right|11,95|| align=right|5,377||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43526)||2001 DD37|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,096|| align=right|4,30|| align=right|4,288||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43527)||2001 DS51|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,064|| align=right|11,41|| align=right|5,636||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43528)||2001 DZ59|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,011|| align=right|1,73|| align=right|4,428||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43529)||2001 DF65|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,026|| align=right|3,25|| align=right|4,711||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43530)||2001 DN69|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|6,97|| align=right|5,558||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43531)||2001 DC71|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,159|| align=right|13,27|| align=right|4,264||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43532)||2001 DX72|| align=right|14,0|| align=right|3,228|| align=right|0,043|| align=right|1,61|| align=right|5,800||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43533)||2001 DE74|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,165|| align=right|5,16|| align=right|3,460||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43534)||2001 DZ78|| align=right|13,2|| align=right|2,858|| align=right|0,136|| align=right|21,70|| align=right|4,831||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43535)||2001 DE97|| align=right|13,6|| align=right|3,575|| align=right|0,067|| align=right|3,42|| align=right|6,759||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43536)||2001 DS107|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,092|| align=right|1,86|| align=right|5,346||MBA||22. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43537)||2001 EF2|| align=right|13,8|| align=right|2,627|| align=right|0,201|| align=right|18,32|| align=right|4,257||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43538)||2001 EJ6|| align=right|13,7|| align=right|3,208|| align=right|0,045|| align=right|12,37|| align=right|5,744||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43539)||2001 EF12|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|14,41|| align=right|4,169||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43540)||2001 EY13|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,098|| align=right|11,56|| align=right|5,124||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43541)||2001 EC23|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,151|| align=right|0,35|| align=right|4,075||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43542)||2001 EC27|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,213|| align=right|6,30|| align=right|4,538||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43543)||2001 FB3|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,085|| align=right|9,05|| align=right|5,641||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43544)||2001 FM3|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|5,67|| align=right|5,490||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43545)||2001 FL5|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,024|| align=right|3,46|| align=right|5,381||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43546)||2001 FJ8|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,090|| align=right|22,80|| align=right|5,729||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43547)||2001 FU10|| align=right|13,5|| align=right|3,177|| align=right|0,099|| align=right|22,80|| align=right|5,661||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43548)||2001 FP11|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|4,425||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43549)||2001 FN16|| align=right|15,0|| align=right|2,874|| align=right|0,013|| align=right|2,56|| align=right|4,871||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43550)||2001 FS24|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,015|| align=right|15,90|| align=right|5,525||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43551)||2001 FY28|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,064|| align=right|11,25|| align=right|5,798||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43552)||2001 FT34|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,221|| align=right|21,70|| align=right|4,676||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43553)||2001 FT39|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,205|| align=right|12,69|| align=right|4,429||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43554)||2001 FW44|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,075|| align=right|9,14|| align=right|5,405||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43555)||2001 FJ60|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,099|| align=right|10,97|| align=right|5,116||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43556)||2001 FK60|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,073|| align=right|8,66|| align=right|5,296||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43557)||2001 FA61|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,663||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43558)||2001 FW62|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,117|| align=right|10,72|| align=right|5,406||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43559)||2001 FU64|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,131|| align=right|9,30|| align=right|5,119||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43560)||2001 FX64|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,229|| align=right|13,76|| align=right|3,831||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43561)||2001 FD80|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,061|| align=right|9,29|| align=right|5,354||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43562)||2001 FE97|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,092|| align=right|13,19|| align=right|5,420||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43563)||2001 FB102|| align=right|13,8|| align=right|2,798|| align=right|0,141|| align=right|8,05|| align=right|4,681||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43564)||2001 FG108|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,146|| align=right|10,73|| align=right|5,303||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43565)||2001 FC110|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,095|| align=right|3,16|| align=right|4,282||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43566)||2001 FQ116|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,207|| align=right|12,56|| align=right|4,378||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43567)||2001 FL120|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|5,404||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43568)||2001 FV134|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,130|| align=right|12,24|| align=right|5,332||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43569)||2001 FY142|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,185|| align=right|14,91|| align=right|4,538||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43570)||2001 FQ150|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,236|| align=right|24,43|| align=right|3,531||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43571)||2001 FD165|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,141|| align=right|16,45|| align=right|4,050||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43572)||2001 FH167|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,213|| align=right|7,83|| align=right|3,762||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43573)||2001 FC169|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,123|| align=right|12,20|| align=right|5,627||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43574)||2001 FU192|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,213|| align=right|5,15|| align=right|4,220||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(43575)||2001 GQ6|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,011|| align=right|10,36|| align=right|5,092||MBA||14. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43576)||2001 HO28|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|4,170||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43577)||2001 HH36|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,150|| align=right|7,98|| align=right|4,268||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43578)||2001 KD15|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,191|| align=right|9,31|| align=right|4,113||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43579)||2001 KW26|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,249|| align=right|2,35|| align=right|3,627||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43580)||2001 KQ37|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,068|| align=right|8,61|| align=right|4,343||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43581)||2001 KS52|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,060|| align=right|8,29|| align=right|4,322||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43582)||2001 KO59|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,148|| align=right|12,24|| align=right|4,515||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43583)||2001 KR59|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,259|| align=right|7,34|| align=right|3,503||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43584)||2001 KW66|| align=right|14,3|| align=right|2,305|| align=right|0,241|| align=right|21,63|| align=right|3,498||MBA||30. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43585)||2001 LZ18|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,139|| align=right|9,72|| align=right|4,529||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43586)||2001 OD26|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,132|| align=right|6,24|| align=right|3,687||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43587)||2001 PA10|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|4,28|| align=right|3,446||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43588)||2001 PL14|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,210|| align=right|2,28|| align=right|3,660||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(43589)||2001 QW|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,183|| align=right|1,76|| align=right|3,815||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43590)||2001 QD2|| align=right|15,1|| align=right|2,216|| align=right|0,177|| align=right|3,17|| align=right|3,298||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43591)||2001 QX55|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,287|| align=right|6,13|| align=right|3,803||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43592)||2001 QC72|| align=right|12,5|| align=right|3,193|| align=right|0,177|| align=right|5,63|| align=right|5,704||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(43593)||2001 QR73|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,169|| align=right|4,77|| align=right|3,522||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43594)||2001 QP101|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,104|| align=right|4,47|| align=right|3,287||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43595)||2001 QT101|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,174|| align=right|14,09|| align=right|4,246||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43596)||2001 QK126|| align=right|14,6|| align=right|3,074|| align=right|0,089|| align=right|10,37|| align=right|5,388||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43597)||2001 QT163|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,103|| align=right|7,23|| align=right|3,357||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43598)||2001 QY195|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,174|| align=right|12,41|| align=right|4,234||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43599)||2001 QS256|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,129|| align=right|4,58|| align=right|4,373||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43600)||2001 RG22|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,185|| align=right|6,82|| align=right|3,609||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43601)||2001 SU148|| align=right|14,0|| align=right|2,716|| align=right|0,230|| align=right|5,34|| align=right|4,475||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43602)||2001 SA316|| align=right|13,9|| align=right|3,044|| align=right|0,208|| align=right|12,45|| align=right|5,310||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43603)||2001 UQ13|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,073|| align=right|3,69|| align=right|4,268||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43604)||2001 VN12|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,161|| align=right|13,19|| align=right|4,156||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43605)||2001 WD16|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,137|| align=right|13,27|| align=right|4,062||MBA||25. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(43606)||2001 XQ2|| align=right|14,4|| align=right|1,936|| align=right|0,066|| align=right|17,87|| align=right|2,694||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43607)||2001 XO48|| align=right|12,8|| align=right|2,609|| align=right|0,162|| align=right|12,08|| align=right|4,213||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43608)||2001 XM60|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,180|| align=right|6,65|| align=right|3,359||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43609)||2001 XA69|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,079|| align=right|7,13|| align=right|3,573||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43610)||2001 XT186|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,137|| align=right|1,27|| align=right|5,388||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43611)||2002 AV128|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,156|| align=right|10,18|| align=right|5,402||MBA||14. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43612)||2002 AQ160|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,129|| align=right|5,39|| align=right|5,493||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43613)||2002 AH177|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,080|| align=right|11,93|| align=right|5,453||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43614)||2002 AT187|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,039|| align=right|14,82|| align=right|4,238||MBA||8. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43615)||2002 AQ193|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,041|| align=right|9,44|| align=right|5,144||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43616)||2002 CH30|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,138|| align=right|4,45|| align=right|4,677||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43617)||2002 CL43|| align=right|13,0|| align=right|3,137|| align=right|0,017|| align=right|23,65|| align=right|5,555||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(43618)||2002 CZ55|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,089|| align=right|0,06|| align=right|5,401||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43619)||2002 CR66|| align=right|15,6|| align=right|2,193|| align=right|0,214|| align=right|4,50|| align=right|3,246||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43620)||2002 CG79|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,235|| align=right|3,91|| align=right|4,035||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43621)||2002 CK117|| align=right|13,6|| align=right|2,791|| align=right|0,065|| align=right|15,12|| align=right|4,661||MBA||9. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43622)||2002 CW128|| align=right|14,1|| align=right|3,155|| align=right|0,070|| align=right|9,09|| align=right|5,604||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43623)||2002 CM138|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,107|| align=right|4,18|| align=right|3,684||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43624)||2002 CY146|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,145|| align=right|3,96|| align=right|3,885||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43625)||2002 CE168|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,202|| align=right|9,41|| align=right|5,586||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43626)||2002 CV168|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,015|| align=right|6,03|| align=right|4,651||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43627)||2002 CL224|| align=right|13,2|| align=right|5,131|| align=right|0,114|| align=right|1,30|| align=right|11,63||JUT||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43628)||2002 CA234|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,162|| align=right|8,40|| align=right|5,622||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43629)||2002 CG234|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,137|| align=right|7,38|| align=right|3,459||MBA||7. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43630)||2002 CZ235|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,126|| align=right|4,03|| align=right|4,339||MBA||13. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(43631)||2002 CS236|| align=right|13,7|| align=right|3,026|| align=right|0,056|| align=right|10,43|| align=right|5,262||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43632)||2002 CQ244|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|4,32|| align=right|3,541||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43633)||2002 CX247|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|2,98|| align=right|3,656||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43634)||2002 EA10|| align=right|15,3|| align=right|1,919|| align=right|0,052|| align=right|21,17|| align=right|2,658||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43635)||2002 EP19|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|5,50|| align=right|3,565||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(43636)||2002 EC22|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,178|| align=right|4,54|| align=right|3,456||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43637)||2002 EW28|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,146|| align=right|10,43|| align=right|5,655||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43638)||2002 EU30|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,081|| align=right|11,94|| align=right|4,256||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43639)||2002 EZ30|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,121|| align=right|9,08|| align=right|5,680||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43640)||2002 EF33|| align=right|13,7|| align=right|3,074|| align=right|0,178|| align=right|15,00|| align=right|5,390||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(43641)||2002 EG40|| align=right|14,7|| align=right|2,944|| align=right|0,194|| align=right|4,35|| align=right|5,051||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43642)||2002 EA41|| align=right|14,6|| align=right|3,245|| align=right|0,006|| align=right|21,83|| align=right|5,844||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43643)||2002 EO51|| align=right|16,2|| align=right|2,617|| align=right|0,131|| align=right|2,35|| align=right|4,234||MBA||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43644)||2002 EU65|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,055|| align=right|3,13|| align=right|4,029||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43645)||2002 EM73|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,288|| align=right|11,98|| align=right|4,230||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43646)||2002 ER73|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,021|| align=right|7,73|| align=right|4,690||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43647)||2002 EU74|| align=right|14,3|| align=right|3,226|| align=right|0,107|| align=right|5,73|| align=right|5,795||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43648)||2002 EY76|| align=right|15,1|| align=right|2,895|| align=right|0,082|| align=right|0,87|| align=right|4,925||MBA||11. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43649)||2002 EE87|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,066|| align=right|7,20|| align=right|3,577||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43650)||2002 EF87|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,110|| align=right|7,58|| align=right|3,688||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43651)||2002 EU87|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,198|| align=right|3,39|| align=right|5,254||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43652)||2002 EQ88|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,122|| align=right|13,22|| align=right|4,980||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43653)||2002 EJ92|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,167|| align=right|4,85|| align=right|3,818||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43654)||2002 EE98|| align=right|13,2|| align=right|2,767|| align=right|0,120|| align=right|12,87|| align=right|4,602||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43655)||2002 EC99|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,046|| align=right|2,23|| align=right|4,348||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43656)||2002 ER104|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,120|| align=right|9,40|| align=right|3,771||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43657)||2002 ES110|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,089|| align=right|6,30|| align=right|5,500||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(43658)||2002 FV|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,175|| align=right|4,86|| align=right|3,638||MBA||18. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43659)||2002 FJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,359|| align=right|0,260|| align=right|24,57|| align=right|3,622||MBA||18. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43660)||2002 FQ2|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|2,71|| align=right|3,812||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43661)||2002 FY2|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,103|| align=right|8,99|| align=right|4,080||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43662)||2002 FP8|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,144|| align=right|5,92|| align=right|3,734||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43663)||2002 FS10|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,185|| align=right|5,16|| align=right|3,365||MBA||17. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43664)||2002 FR13|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,151|| align=right|22,30|| align=right|5,729||MBA||16. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43665)||2002 FM22|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,059|| align=right|12,60|| align=right|4,486||MBA||19. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43666)||2002 FX33|| align=right|14,6|| align=right|3,208|| align=right|0,025|| align=right|11,29|| align=right|5,744||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|43667 Dumlupınar||2002 GO1|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,113|| align=right|13,53|| align=right|3,818||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43668)||2002 GH7|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,133|| align=right|9,40|| align=right|4,617||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|43669 Winterthur||2002 GA10|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,142|| align=right|12,95|| align=right|4,236||MBA||15. april 2002||Winterthur||M. Griesser
|-
|(43670)||2002 GA13|| align=right|15,9|| align=right|2,673|| align=right|0,060|| align=right|2,49|| align=right|4,370||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43671)||2002 GN16|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,141|| align=right|1,96|| align=right|3,211||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43672)||2002 GC17|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,066|| align=right|10,42|| align=right|4,124||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43673)||2002 GO17|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,156|| align=right|3,30|| align=right|3,542||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43674)||2002 GP19|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,098|| align=right|3,43|| align=right|3,684||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43675)||2002 GM20|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,141|| align=right|2,46|| align=right|3,857||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43676)||2002 GP22|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|4,19|| align=right|3,548||MBA||14. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43677)||2002 HN|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,175|| align=right|4,75|| align=right|3,545||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43678)||2002 HP|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,212|| align=right|4,50|| align=right|3,765||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43679)||2002 HJ4|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,202|| align=right|7,03|| align=right|3,560||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43680)||2002 HE7|| align=right|16,2|| align=right|2,637|| align=right|0,227|| align=right|5,01|| align=right|4,281||MBA||18. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43681)||2002 JG2|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,212|| align=right|5,82|| align=right|3,513||MBA||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43682)||2002 JB7|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,167|| align=right|5,45|| align=right|3,635||MBA||3. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(43683)||2002 JF12|| align=right|14,7|| align=right|2,849|| align=right|0,238|| align=right|1,30|| align=right|4,807||MBA||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43684)||2002 JZ24|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,340|| align=right|7,40|| align=right|4,598||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43685)||2002 JK26|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,168|| align=right|13,26|| align=right|4,609||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43686)||2002 JS41|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,064|| align=right|11,37|| align=right|4,104||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43687)||2002 JF59|| align=right|14,9|| align=right|2,185|| align=right|0,212|| align=right|3,90|| align=right|3,230||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43688)||2002 JN70|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,080|| align=right|5,26|| align=right|3,682||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43689)||2002 JY71|| align=right|14,2|| align=right|2,674|| align=right|0,135|| align=right|9,48|| align=right|4,373||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43690)||2002 JQ72|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|7,41|| align=right|3,617||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43691)||2002 JA76|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,020|| align=right|1,04|| align=right|4,435||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43692)||2160 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,175|| align=right|4,65|| align=right|3,550||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43693)||2731 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,141|| align=right|10,89|| align=right|5,433||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43694)||2846 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,081|| align=right|3,20|| align=right|3,588||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43695)||4079 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,081|| align=right|2,76|| align=right|3,153||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43696)||4159 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,093|| align=right|6,62|| align=right|3,441||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43697)||4620 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,152|| align=right|4,37|| align=right|3,268||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43698)||4878 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,075|| align=right|6,30|| align=right|4,385||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43699)||6586 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|11,84|| align=right|4,257||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43700)||6820 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|4,40|| align=right|4,380||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43701)||1115 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|4,49|| align=right|4,444||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43702)||1142 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,092|| align=right|2,47|| align=right|3,403||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43703)||1276 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,153|| align=right|2,98|| align=right|3,419||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43704)||3225 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,966|| align=right|0,153|| align=right|0,84|| align=right|5,108||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43705)||1131 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,177|| align=right|1,94|| align=right|3,673||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|43706 Iphiklos||1416 T-2|| align=right|12,7|| align=right|5,125|| align=right|0,088|| align=right|13,50|| align=right|11,60||JUT||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43707)||2050 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,211|| align=right|2,00|| align=right|3,756||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43708)||2126 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,063|| align=right|6,21|| align=right|3,349||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43709)||2284 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,203|| align=right|0,154|| align=right|3,02|| align=right|3,269||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43710)||2907 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,185|| align=right|3,88|| align=right|3,323||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43711)||3005 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,098|| align=right|2,28|| align=right|3,333||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43712)||5054 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,522|| align=right|0,067|| align=right|7,35|| align=right|4,004||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43713)||5104 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,953|| align=right|0,011|| align=right|7,68|| align=right|5,073||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43714)||1048 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|6,66|| align=right|3,463||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43715)||1084 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|5,168||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43716)||1096 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,162|| align=right|11,01|| align=right|4,267||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43717)||2023 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,236|| align=right|6,10|| align=right|3,641||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43718)||2208 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,053|| align=right|10,00|| align=right|5,320||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43719)||2666 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|2,13|| align=right|3,465||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43720)||4301 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,741|| align=right|0,063|| align=right|4,46|| align=right|4,538||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43721)||4433 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,167|| align=right|10,44|| align=right|5,612||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43722)||1968 OB|| align=right|12,4|| align=right|3,182|| align=right|0,179|| align=right|14,65|| align=right|5,675||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(43723)||1975 SZ1|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,173|| align=right|2,94|| align=right|3,426||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|43724 Pechstein||1975 UY|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,231|| align=right|7,98|| align=right|3,890||MBA||29. oktober 1975||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43725)||1978 RK9|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,160|| align=right|4,81|| align=right|3,420||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(43726)||1978 UJ5|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,126|| align=right|1,69|| align=right|3,487||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(43727)||1979 MQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,159|| align=right|5,06|| align=right|3,821||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43728)||1979 MA3|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|3,25|| align=right|3,488||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43729)||1979 MS3|| align=right|14,6|| align=right|3,208|| align=right|0,136|| align=right|3,71|| align=right|5,744||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43730)||1979 MK4|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,137|| align=right|4,15|| align=right|3,440||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43731)||1979 ML5|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,131|| align=right|5,18|| align=right|4,587||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43732)||1979 MO7|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|5,754||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43733)||1979 MV7|| align=right|14,9|| align=right|3,194|| align=right|0,134|| align=right|4,40|| align=right|5,708||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43734)||1979 MY7|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,118|| align=right|7,96|| align=right|4,594||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43735)||1981 DQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,164|| align=right|8,40|| align=right|4,647||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43736)||1981 DL2|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,119|| align=right|8,33|| align=right|3,406||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43737)||1981 EU3|| align=right|15,2|| align=right|2,509|| align=right|0,118|| align=right|9,38|| align=right|3,975||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43738)||1981 ED6|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,293|| align=right|11,60|| align=right|4,082||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43739)||1981 EP7|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,142|| align=right|6,33|| align=right|3,661||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43740)||1981 EM9|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|4,73|| align=right|3,414||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43741)||1981 ES10|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|3,61|| align=right|3,651||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43742)||1981 EX12|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,107|| align=right|11,41|| align=right|4,590||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43743)||1981 EK16|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,064|| align=right|6,61|| align=right|3,599||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43744)||1981 EX17|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,143|| align=right|2,65|| align=right|3,582||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43745)||1981 EN22|| align=right|15,2|| align=right|2,514|| align=right|0,062|| align=right|4,41|| align=right|3,985||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43746)||1981 EH31|| align=right|15,0|| align=right|2,472|| align=right|0,207|| align=right|8,62|| align=right|3,885||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43747)||1981 EX31|| align=right|13,5|| align=right|2,816|| align=right|0,130|| align=right|5,55|| align=right|4,724||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43748)||1981 ET37|| align=right|16,5|| align=right|2,262|| align=right|0,246|| align=right|3,60|| align=right|3,401||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43749)||1981 EG46|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,192|| align=right|4,92|| align=right|4,050||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43750)||1981 QG3|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,280|| align=right|16,99|| align=right|4,165||MBA||25. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov